Kossel ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Kossel (1853–1927), deutscher Mediziner, Physiologe, Biochemiker und Nobelpreisträger für Medizin
 Hannelore Kossel (1941–2020), deutsche Garten- und Landschaftsarchitektin
 Paul Kossel (1874–1950), deutscher Unternehmer
 Richard von Kossel (1830–1905), preußischer Generalleutnant
 Walther Kossel (1888–1956), deutscher Physiker

Siehe auch:
 Verschiebungssatz von Kossel-Sommerfeld
 Cossel